Jméno Jošt (česká varianta jména Jost) neslo více lidí:

 Jošt Moravský
 Jošt I. z Rožmberka
 Jošt II. z Rožmberka
 Jošt III. z Rožmberka
 svatý Jošt